

Sigle 
 Abort-Session-Request – comando del protocollo AAA DIAMETER
 Acceleration Slip Regulation o Anti-Slip Regulation – denominazione commerciale del controllo della trazione
 Anti Streptolysin Reaction – reazione all'anti-streptolisina
 Associazione Sportiva Roma – società calcistica italiana
 Automatic Speech Recognition – Riconoscimento vocale
 Answer Seizure Ratio – In telefonia è il rapporto tra il numero di chiamate risposte con successo diviso per il numero totale di chiamate tentate (seizures)

Codici 
 ASR – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Erkliet di Kayseri (Turchia)
 asr – codice ISO 639-3 della lingua asuri

Altro 
 Asr – preghiera canonica del pomeriggio nell'Islam

Ingegneria 
 ASR – (Alkali-Silica Reaction) reazione alcali silice : causa di degrado del calcestruzzo